Franz von Oppersdorff ist der Name folgender Personen:

* Franz von Oppersdorff (Mähren) (1660–1714), österreichischer Politiker, Landeshauptmann in Mähren 
 Franz von Oppersdorff (Oberglogau) (1778–1818), schlesischer Adliger, Herr der Ortschaft Oberglogau
 Franz Eusebius von Oppersdorff (1623–1691), österreichischer Politiker, Landeshauptmann in Oppeln-Ratibor